Kraj oder Krai steht für:

 Kraj, Verwaltungseinheit in Tschechien und der Slowakei
 Krai (Film), russischer Spielfilm (2010)
 Kraj (1869–1874), polnische Tageszeitung
 Kraj (1882–1909), polnische Wochenzeitschrift

Kraj ist der Familienname von:
 Jerzy Kraj (* 1960), polnischer Geistlicher
 Rudolf Kraj (* 1977), tschechischer Boxer

Siehe auch:
 Cray (Begriffsklärung)
 Kraay
 Krai
 Kray
 Krey